DIPS steht für:

 Departamento de Investigación Política y Social, ein früherer Name des mexikanischen Nachrichtendienstes Centro de Investigación y Seguridad Nacional
 Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen
Barrenstütz 

Siehe auch:

 DIP

Abkürzung